Kallmorgen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kallmorgen (1856–1924), deutscher Maler
 Georg Kallmorgen (1862–1924), deutscher Architekt, Bausenator, siehe Lundt & Kallmorgen
 Margarethe Hormuth-Kallmorgen (1857–1916, geb. Hormuth), deutsche Malerin und Grafikerin
 Werner Kallmorgen (1902–1979), Hamburger Architekt